От-Дюи́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Западный Динь-ле-Бен. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04177.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 32 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 22 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 15 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 81,3 %). Из 15 активных работали 13 человек (9 мужчин и 4 женщины), безработными были 2 женщины. Среди 7 неактивных 4 человека были пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Орибо
 Церковь Нотр-Дам-де-Туис (бывшая церковь Сент-Эстев)
 Часовня Сен-Пьер
 Часовня Нотр-Дам (1555 год)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки